Ельцино:

Россия 
 Ельцино — село в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Ельцино — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Ельцино — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Ельцино — деревня в Молоковском районе Тверской области.

См. также 
 Ельцыно